Dit is de wereldranglijst van augustus 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 augustus 1998.

Mannen 08